Les Cœurs brûlés, série télévisée française réalisée par Jean Sagols, diffusée en 1992
 Les Cœurs brûlés, film marocain de Ahmed El Maânouni, sorti en 2007

Roman
 Les Cœurs brûlés, roman d'Édith Valter, adaptation du scénario de la série télévisée Les Cœurs brûlés, paru en 1992

Autre
 Cœurs brûlés (Morocco), film américain de Josef von Sternberg, sorti en 1930